

Patronyme 

 Ike Nwankwo (1973-), ancien joueur nigérian naturalisé américain de basket-ball ;
Judith Amaechi, née Nwankwo (1970-), politicienne nigériane ;
 Simeon Nwankwo (1992-), footballeur nigérian.

Voir aussi 
 Nwankwo Kanu (1976-), footballeur nigérian ;
 Nwankwo Obiora (1991-), footballeur nigérian.